Boubacar Fofana (1989) – calciatore guineano
 Boubacar Fofana (1998) – calciatore francese